Лани могу бити:

 Лани (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лани (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Лани (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република